Сотворе́ние ми́ра:

Мифология и религии
 Сотворение мира — группа космогонических мифов и преданий о демиурге или боге-творце, действия или воля которого являются причиной и движущей силой последовательной цепи актов творения.
 Сотворение мира в Библии — учение о сотворении мира в иудаизме и христианстве.
 Сотворение мира в скандинавской мифологии
 Сотворение мира в мифологии йоруба

Музыкальные и художественные произведения
 «Сотворение мира» (1798) — оратория Йозефа Гайдна.
 «Сотворение мира» (1923) — одноактный балет (концерт-симфония) Дариуса Мийо.
 «Сотворение мира» (1971) — балет Андрея Петрова.
 «Сотворение мира» (1971—1974) — серия карикатур французского художника Жана Эффеля.
 Сотворение мира — роман Виталия Закруткина.

Прочее
 Сотворение мира — ежегодный международный фестиваль живой музыки.
 «Сотворение мира» — лэнд-артовский проект Николая Полисского в Парке Горького в Москве в конце 2011 года.

См. также 
 Константинопольская эра (система летоисчисления «От сотворения мира»)
 Даты сотворения мира
 Происхождение мира